Yves Langlois peut faire référence à :
 Yves Langlois (1945-), monteur et acteur canadien ;
 Yves Langlois (né en 1950), joueur français de hockey sur gazon ;
 Yves Langlois (né en 1951), journaliste, monteur et réalisateur de cinéma québécois ;
 Yves Langlois, membre de la cellule Libération du Front de libération du Québec (FLQ).